Stumpfl ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Friedrich Stumpfl (1931–2004), deutsch-österreichischer Mineraloge
 Friedrich Stumpfl (1902–1997), österreichischer Psychiater, Kriminalbiologe und Rassenhygieniker/Eugeniker
 Robert Stumpfl (1904–1937), österreichischer Philologie und Theaterwissenschaftler